Turniej o Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1998 – turniej żużlowy, rozegrany po raz 46. w Ostrowie Wielkopolskim, w którym zwyciężył Polak Jacek Gollob.

Wyniki 
 Ostrów Wielkopolski, 15 listopada 1998
 Sędzia: Józef Piekarski

Bibliografia 
 Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1998

1998
1998 w sporcie żużlowym
1998 w polskim sporcie